Операция «Корыто» ():
 Операция «Корыто» (Никарагуа)

Примечания